

Giornalismo 
 Cronaca – genere giornalistico suddiviso in cronaca bianca, cronaca nera, cronaca rosa e cronaca giudiziaria
 Cronaca – intesa come descrizione e commento in tempo reale di un evento, come nel caso della telecronaca o radiocronaca sportiva
 La Cronaca – quotidiano di Cremona e Piacenza

Letteratura 
 Cronaca – genere letterario e storiografico
 Cronaca – libro di Ogerio Alfieri del XIII secolo
 Cronaca – memorie dello storico Giorgio Sfranze, scritte fra il 1470 e il 1477

Persone 
 Il Cronaca – scultore e architetto rinascimentale

Pagine correlate
Cronache
Cronica
Chronica
Chronicon

Altri progetti